Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1931 werd op 21 en 22 februari in het Töölön Pallokenttä te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Michael Staksrud, die in het Frogner Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Clas Thunberg won zijn vijfde titel. Hiermee evenaarde hij de prestatie van de Noor Oscar Mathisen.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1931
Langebaanschaatsen in 1931
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen